České příjmení Souček je patrně českého původu – staročesky súček – zdrobnělé podstatné jméno od slova suk. Vývojem jazyka došlo k hláskovým změnám. Původní význam by může být malý suk, větvička, větévka. Mohlo vzniknout i jako přízvisko pro dítě, které bylo hrčovité, sukovité, tvrdé a bylo malé postavy či mělo takovou povahu.

Toto příjmení nese více různých osob:

základní tvar
 Alois Souček (1848–1915) – první český starosta Vyškova
 Antonín Souček (1888–1942) – český učitel
 Filip Souček (* 2000) – český fotbalista
 František Souček (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Gustav Souček (1903–1979) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ a diplomat
 Jan Souček (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Jaroslav Souček (1935–2006) – český operní pěvec, barytonista, bratr Stanislavy Součkové
 Jindřich Souček (1863–1940), český sbormistr a hudební skladatel
 Jiří Souček, více osobností, viz rozcestník
 Josef Souček (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Julius Souček (1831–1874) – český operní pěvec, barytonista
 Karel Souček – více osob, rozcestník
 Ludvík Souček (1926–1978) – český sci-fi spisovatel a překladatel (původním povoláním lékař)
 Lukáš Souček (* 1990) – český florbalový brankář a reprezentant
 Marek Souček (* 1990) – český basketbalista
 Miroslav Souček (* 1962) - český hokejista
 Pavel Souček (* 1965) – český výrobce historických hudebních nástrojů
 Pavel Jan Souček (1877–1943) – katolický kněz, opat v Nové Říši, popravený nacisty
 René Souček (* 1972) – český folkový písničkář
 Stanislav Souček (1870–1935) – český literární historik
 Tomáš Souček (* 1995) – český fotbalista
 Václav Souček (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Vladislav Souček (* 1937) – český sbormistr a pedagog
 Zdeněk Souček (1917–1967) – polární badatel
 Zdeněk Souček (profesor) (* 1932) – profesor VŠE Praha, odborník v oboru strategického řízení

ženská podoba s přechýlením
 Anna Součková (* 1956) – československá hráčka basketbalu
 Marie Součková (* 1953) – česká lékařka a politička, ministryně zdravotnictví za ČSSD
 Milada Součková (1898–1983) – česká spisovatelka, literární teoretička
 Stanislava Součková (1923–1997) – česká operní pěvkyně, sestra Jaroslava Součka
 Veronika Součková (* 1971) – česká zpěvačka

Externí odkazy